Bei den Judowettkämpfen bei den Olympischen Sommerspielen 2020 konnte jede Nation maximal 14 Judokas (einen pro Gewichtsklasse) stellen. Als Gastgeberland stand der japanischen Delegation für jede der 14 Gewichtsklassen ein Quotenplatz zu. Des Weiteren wurden 20 Quotenplätze per Wildcard vergeben.

Alle weiteren Athleten hatten die Chance, sich über die Weltrangliste der International Judo Federation mit dem Stichtag 28. Juni 2021 zu qualifizieren. Ursprünglich war als Stichtag der 25. Mai 2020 vorgesehen, dieser wurde jedoch wegen der Verschiebung der Spiele aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben. Die Top 18 besten Athleten jeder Klasse qualifizierten sich direkt, pro Gewichtsklasse konnte sich jedoch nur ein Athlet pro Nation qualifizieren. Hatten sich mehrere Athleten qualifiziert, durfte das Nationale Olympische Komitee entscheiden, welcher dieser Athleten den Quotenplatz erhielt.

Des Weiteren gab es kontinentale Qualifikationsplätze. Diese wurden jeweils an die bestplatzierten Athleten vergeben. Da sich auch hier nur ein Athlet pro Nation qualifizieren durfte, konnten sich auf diesem Wege 100 verschiedene NOKs qualifizieren.

Übersicht

Männer

Superleichtgewicht (bis 60 kg)

Halbleichtgewicht (bis 66 kg)

Leichtgewicht (bis 73 kg)

Halbmittelgewicht (bis 81 kg)

Mittelgewicht (bis 90 kg)

Halbschwergewicht (bis 100 kg)

Schwergewicht (über 100 kg)

Frauen

Superleichtgewicht (bis 48 kg)

Halbleichtgewicht (bis 52 kg)

Leichtgewicht (bis 57 kg)

Halbmittelgewicht (bis 63 kg)

Mittelgewicht (bis 70 kg)

Halbschwergewicht (bis 78 kg)

Schwergewicht (über 78 kg)

Mixed 

Um sich für den Mixed-Mannschaftswettkampf zu qualifizieren, muss eine Nation mindestens einen Athleten in den folgenden Kategorien im Einzel stellen:

 Männer (Superleichtgewicht, Halbleichtgewicht oder Leichtgewicht)
 Männer (Leichtgewicht, Halbmittelgewicht oder Mittelgewicht)
 Männer (Mittelgewicht, Halbschwergewicht oder Schwergewicht)
 Frauen (Superleichtgewicht, Halbleichtgewicht, Leichtgewicht)
 Frauen (Leichtgewicht, Halbmittelgewicht oder Mittelgewicht)
 Frauen (Mittelgewicht, Halbschwergewicht oder Schwergewicht)

Weblinks 
 Qualifikationssystem (englisch)

Judo
Qualifikation